Eko Eko Azarak – frase di apertura di un canto wiccan
Eko Eko Azarak – manga di Shinichi Koga

Cinema 
Eko Eko Azarak: Wizard of Darkness – film del 1995 diretto da Shimako Satō
Eko Eko Azarak II - Birth of the Wizard – film del 1996 diretto da Shimako Satō
Eko Eko Azarak III: Misa the Dark Angel – film del 1998 diretto da Katsuhito Ueno